Геррі Монеген (,  20 жовтня 1946, Беррі) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. На першому драфті Національної хокейної ліги був обраний під першим номером.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1964 року.

1963 року був обраний на драфті НХЛ під 1-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Детройт Ред-Вінгс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Ванкувер Канакс».

Загалом провів 770 матчів у НХЛ, включаючи 22 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
 
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Перші номери драфтів НХЛ
Уродженці Беррі (Онтаріо)
Американські спортивні коментатори